Японська футбольна ліга 1973 — 9-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 2-й раз здобула Міцубісі Моторс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Йокояма Кендзо
 Араі Кодзо
 Даіні Кунія
 Ямагуті Йосітада
 Отіаі Хіросі
 Морі Такадзі
 Сугіяма Рюіті
 Сержіо Етіґо
 Мацунаґа Акіра
 Накамура Цутому
 Такада Кадзумі

Джерела
RSSSF 

1973 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу